Брухгаузен — назва кількох населених пунктів в Німеччині:

 Брухгаузен — громада в районі Нойвід, земля Рейнланд-Пфальц
 Брухгаузен-Фільзен — громада в районі Діпгольц, земля Нижня Саксонія
 Брухгаузен — село в громаді Зандгаузен, район Рейн-Неккар, земля Баден-Вюртемберг